Echo ZYX Music Ges é uma gravadora da Áustria. Essa empresa está associado com a IFPI.

Ligações externas
 Página oficial

Gravadoras da Áustria
Membros da IFPI